Carlos Alberto Sánchez Daza (Bogotá, Colombia, 10 de junio de 1975), más conocido como Carlos Altafulla, es un artista colombiano de música cristiana. Lleva más de doce años dedicado a la evangelización con la música. Es músico y productor egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente reside y trabaja en España.

Biografía 

Su carrera musical comenzó con la agrupación musical Ictus, en la cual realizó innumerables conciertos en diferentes ciudades de Colombia. Es allí donde empezó una labor de concientización del individuo ante la violencia a través de la ONG Rompiendo Silencios, de la cual Ictus hace parte.

En el año 2002 ganó el Premio Nacional de Composición en Colombia por su canción Déjame Salir, con la cual, ganó el reconocimiento del jurado y del público.

Más adelante viajó a España donde tiene una experiencia artística comunitaria de dos años junto a su esposa y representante, Paola Arboleda. Allí viajó por todo el país ibérico realizando conciertos y actividades, especialmente a jóvenes.

Actualmente reside en Calpe (España), en donde realiza diferentes proyectos musicales y artísticos dirigidos a acercamiento del hombre a Dios, a sí mismo y a la sociedad.

Servicio 
Dice que a los 20 años tuvo un encuentro personal con Cristo. Asegura que esta experiencia marcó definitivamente su carrera como músico y, sobre todo, le dotó de una sensibilidad especial hacia los demás. 
Durante estos primeros años de conversión trabajó en diferentes actividades por la vida, defendiendo el derecho a nacer, promoviendo el diálogo interdenominacional cristiano y componiendo e interpretando música con profundo sentido cristiano y una clara tendencia social.

Discografía 
 Algo Normal - Ictus
 Con el cielo en la cabeza - Ictus
 Rompiendo Silencios - Voces de Paz
 Rompiendo Silencios - Rompiendo Silencios
 Déjame Salir 
 Se que estás aquí
 En la mano de Dios

Enlaces externos 
 Página oficial de Carlos Altafulla

Nacidos en Bogotá
Alumnado de la Pontificia Universidad Javeriana
Cantantes de música cristiana de Colombia
Músicos de Colombia
Cristianos de Colombia